Pla de Palau (Barcelona), plaça al barri de la Ribera de Barcelona
 Pla de Palau (Conques), plana agrícola del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, a l'antic terme de Conques, al Pallars Jussà
 Pla de Palau (Talarn), plana al·luvial als termes municipals de Talarn i de Tremp
 Pla de Palau i carrer de Sant Pau, a Tarragona